Die 12. La Tropicale Amissa Bongo 2017 war ein Etappenrennen in Gabun, Das Etappenrennen fand vom 27. Februar bis zum 5. März 2017 statt. Das Radrennen war Teil der UCI Africa Tour 2017 und war dort in der Kategorie 2.1 eingestuft.

Gesamtsieger wurde der Franzose Yohann Gène von Direct Énergie.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Die erste Etappe gewann der Spanier Mikel Aristi (Delko) im einer 20 Mann starken Spitzengruppe vor Tony Hurel (Frankreich/Direct Énergie). Mit sechs Sekunden Rückstand folgte die nächste Gruppe. Aristi übernahm die Gesamtführung.

2. Etappe 
Im letzten Anstieg des Tages griff Thomas Voeckler (Frankreich/Direct Énergie) mit Eduard Worganow (Russland/Minsk CC) und Awet Habtom (Eritrea) an. Die Gruppe wurde allerdings wieder eingeholt. So kam es zum Massensprint. Dieses Mal gewann Tony Hurel (Frankreich/Direct Ènergie) vor Mikel Aristi (Spanien/Delko), der die Gesamtführung verteidigte.

3. Etappe 
Auf der hügeligen Etappe setzte sich der Belarusse Stanislau Baschkou (Minsk CC) im Sprint einer sechs Mann starken Spitzengruppe durch. Zweiter wurde Abderrahmane Mansouri (Algerien) vor Eduard Worganow (Russland/Minsk CC). Baschkou holte sich durch den Etappensieg die Gesamtführung.

4. Etappe 
Etappe abgesagt wegen technischer Probleme mit dem Flugzeug. Stanislau Baschkou behielt die Gesamtführung.

5. Etappe 
Die fünfte Etappe entschied der Franzose Yohann Gène (Direct Énergie) im Sprint einer 12 Mann starken Spitzengruppe für sich vor Mounir Makhchoun (Marokko) und Meron Teshome (Eritrea/Bike Aid). Gene übernahm mit dem Sieg die Gesamtführung.

6. Etappe 
Etappe sechs ging an den Ukrainer Oleksandr Holowasch (Minsk CC), der sich als Solist durchsetzen. Zweiter wurde mit 29 Sekunden Rückstand Solomon Zemenfes (Eritrea). Yohann Gène (Frankreich/Direct Énergie) behielt die Gesamtführung.

7. Etappe 
Die siebente und letzte Etappe endete im Sprint einer vier Mann starken Ausreißergruppe. Diesen entschied Meron Abraham (Eritrea) vor Asbjørn Kragh Andersen (Dänemark/Delko) für sich. Yohann Gène (Frankreich/Direct Énergie) kam mit dem Feld ins Ziel, dass drei Sekunden Rückstand hatte und konnte sein Gelbes Trikot verteidigen und gewann somit die gesamte Rundfahrt zum zweiten Mal nach 2013.

Gesamtwertung

Wertungstrikots

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

Radrennen 2017